Cyrtopsis är ett släkte av svampar. Cyrtopsis ingår i klassen Dothideomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Cyrtopsis